Jornal da Tarde (Rio de Janeiro), periódico brasileiro editado na então capital do país, no século XIX.
 Jornal da Tarde (São Paulo), periódico impresso que circulou na cidade de São Paulo (Brasil) entre 1966 e 2012.
 Jornal da Tarde (RTP), telejornal exibido em algumas das emissoras da RTP em Portugal.
 Nome da edição vespertina do telejornal brasileiro Jornal da Cultura

Desambiguação